Franciszek Mleczko (1864–?) – działacz ludowy, poseł do austriackiej Rady Państwa
 Franciszek Mleczko (1905–1990) – działacz ludowy i spółdzielczy, poseł na Sejm PRL, sędzia Trybunału Stanu
 Franciszek Wiktor Mleczko (1931–2022) – socjolog, wykładowca, w latach 1993–1995 podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów